L'Oncle d'Amérique, jeu de société de Miro Company daté de 1946 ;
 L'Oncle d'Amérique, épisode 2 de la saison 10 d'Inspecteur Barnaby.